A Guarda Municipal de Louveira (GML) é uma instituição local que atua na segurança pública do município louveirense, localizado no estado de São Paulo.

Histórico 
A Guarda Municipal de Louveira foi criada pela Lei Municipal 741 de 21 de dezembro de 1983 como parte do Serviço de Segurança Pública. E com a Constituição Federal de 1988 e o advento do Estatuto Geral das Guardas Municipais, teve seu estatuto local readequado as normas vigentes, por meio da Lei Ordinária 2.593 de 4 de Julho de 2018

Missão 
Quanto a sua missão, o artigo 2º do Estatuto da Guarda Municipal de Louveira melhor define:

Art. 2° A Guarda Municipal tem por função a proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Parágrafo único.  É instituição de caráter civil, uniformizada e armada, conforme previsão legal.

Art. 3° São princípios mínimos de atuação das guarda municipal:

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas;

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas;

III - patrulhamento preventivo;

IV - compromisso com a evolução social da comunidade;

V - urbanidade e gentileza e

VI - uso progressivo da força.

Art. 4°  A Guarda Municipal deverá atuar em faixa exclusiva de rádio frequência e atender a população diretamente através da linha telefônica de n° 153

Hierarquia 
Pela Lei 2.593, de 4 de julho de 2018, a Guarda Municipal se forma por servidores públicos efetivos de carreia única subdividido em níveis hierárquicos denominados CLASSE. Iniciando-se como Aspirante podendo chegar a Classe Especial :

Cargos de caráter efetivo:

 Guarda Municipal de Classe Especial;
 Guarda Municipal de 1ª Classe;
 Guarda Municipal de 2ª Classe;
 Guarda Municipal de 3ª Classe;
 Guarda Municipal de 4ª Classe;
 Guarda Municipal de 5ª Classe;
 Guarda Municipal Aspirante.

Cargos providos por função de confiança:

01 Comandante da Guarda Municipal;
 01 Subcomandante da Guarda Municipal;
 01 Inspetor Chefe;
 09 Inspetor Chefe de Equipe;

Essa mesma lei elevou o nível de escolaridade dos servidores para o de ensino médio. E também trata ainda sobre promoção, remuneração, qualificação profissional e demais assuntos referentes à carreira.

Lema 
Patrulheiro Protetor e Amigo.

Ver também 

 Guarda Municipal (Brasil)

Guardas municipais do Brasil
Organizações de segurança
Louveira (São Paulo)